|-
| (35801) 1999 JB38||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35802) 1999 JF39||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35803) 1999 JT40||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35804) 1999 JK41||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35805) 1999 JP41||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35806) 1999 JB42||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35807) 1999 JS42||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35808) 1999 JA43||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35809) 1999 JY43||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35810) 1999 JB44||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35811) 1999 JS45||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35812) 1999 JD46||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35813) 1999 JM47||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35814) 1999 JK48||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35815) 1999 JO48||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35816) 1999 JU49||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35817) 1999 JV49||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35818) 1999 JC50||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35819) 1999 JG50||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35820) 1999 JM50||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35821) 1999 JW50||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35822) 1999 JD52||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35823) 1999 JQ52||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35824) 1999 JF53||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35825) 1999 JL53||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35826) 1999 JT53||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35827) 1999 JY53||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35828) 1999 JZ53||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35829) 1999 JH54||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35830) 1999 JL54||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35831) 1999 JN55||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35832) 1999 JR56||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35833) 1999 JN57||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35834) 1999 JT57||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35835) 1999 JD58||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35836) 1999 JG58||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35837) 1999 JH58||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35838) 1999 JN58||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35839) 1999 JV58||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35840) 1999 JH59||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35841) 1999 JR59||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35842) 1999 JX59||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35843) 1999 JZ59||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35844) 1999 JD60||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35845) 1999 JM60||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35846) 1999 JO60||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35847) 1999 JJ61||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35848) 1999 JY61||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35849) 1999 JK62||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35850) 1999 JS62||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35851) 1999 JW62||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35852) 1999 JD63||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35853) 1999 JY63||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35854) 1999 JZ63||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35855) 1999 JC64||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35856) 1999 JG64||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35857) 1999 JN64||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35858) 1999 JZ65||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35859) 1999 JN66||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35860) 1999 JO66||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35861) 1999 JT66||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35862) 1999 JO67||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35863) 1999 JX67||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35864) 1999 JG68||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35865) 1999 JL68||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35866) 1999 JM68||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35867) 1999 JO68||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35868) 1999 JP68||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35869) 1999 JR68||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35870) 1999 JQ69||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35871) 1999 JW70||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35872) 1999 JB72||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35873) 1999 JO72||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35874) 1999 JU72||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35875) 1999 JP73||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35876) 1999 JX74||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35877) 1999 JR75||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35878) 1999 JX75||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35879) 1999 JA76||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35880) 1999 JC76||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35881) 1999 JM77||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35882) 1999 JT77||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35883) 1999 JH78||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35884) 1999 JW78||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35885) 1999 JO79||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35886) 1999 JG80||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35887) 1999 JH80||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35888) 1999 JS80||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35889) 1999 JA81||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35890) 1999 JR81||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35891) 1999 JS81||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35892) 1999 JV82||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35893) 1999 JC83||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35894) 1999 JF83||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35895) 1999 JX83||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35896) 1999 JW84||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35897) 1999 JU85||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35898) 1999 JC86||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35899) 1999 JC87||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35900) 1999 JH88||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

35800